Yingzong kan verwijzen naar:
 Song Yingzong (1032-1067), keizer van de Chinese Song-dynastie
 Gegeen Khan (1303-1323), keizer van de Chinese Yuan-dynastie met de postume titel Yingzong
 Zhengtong (1427-1464), keizer van de Chinese Ming-dynastie met de postume titel Yingzong